Dvouhra juniorek US Open 2022 probíhala v první polovině září 2022. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šedesát čtyři hráček. Osm z nich si účast zajistilo v kvalifikaci. Americká obhájkyně titulu Robin Montgomeryová do soutěže nezasáhla.

Vítězkou se na dvorci č. 11 stala 17letá desátá nasazená Alex Ealaová, která ve finále za 68 minut zdolala světovou trojku téhož věku Lucii Havlíčkovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. Získala tak první grandslamový titul z dvouhry a třetí celkově, po triumfech v juniorské čtyřhře Australian Open 2020 a French Open 2021. Jako první filipínský tenista ovládla grandslamovou dvouhru v juniorském tenise. Soutěží prošla bez ztráty sady, což se naposledy předtím podařilo  Amandě Anisimovové v roce 2017. Bývalá světová dvojka se v kombinovaném juniorském žebříčku ITF posunula – díky pouze čtyřem odehraným turnajům – o 132 míst výše, na 35. příčku. 

Česká juniorka Lucie Havlíčková v probíhající sezóně usilovala o druhý grandslamový „double“, trofeje ze singlu i deblu, který dosáhla na French Open. Ve Flushing Meadows vyhrála juniorku čtyřhry. Bodový zisk ji poprvé posunul do čela světové juniorské klasifikace.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2022
dvouhra juniorek